Tutti frutti (frase italiana que significa ‘todas las frutas’) puede referirse a:

 Macedonia de frutas (también conocida como «ensalada de frutas»), llamada «tutti frutti» en diversos países.
 Tutti frutti (juego), juego de lápiz y papel.
 Tutti frutti (helado), helado de vainilla con trozos de fruta confitada, usual en España.
 «Tutti Frutti» (canción), canción de rock, la primera que grabó el cantante estadounidense Little Richard, en 1953.
 Tutti Frutti (programa de televisión), programa humorístico de televisión emitido por la cadena española Telecinco entre 1990 y 1992.
 Tutti Frutti (bebida), bebida de jugo creada por la empresa cervecera colombiana Bavaria y luego adquirida por la compañía colombiana de bebidas azucaradas Postobón.